Vohs ist der Familienname folgender Personen:
 Friederike Vohs (geb. Porth; 1777–1860), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Hanshermann Vohs (1923–1996), Konteradmiral der Deutschen Marine
 Heinrich Vohs (1763–1804), deutscher Schauspieler und Sänger
 Joan Vohs (1927–2001), US-amerikanische Schauspielerin und Model

VOHS steht für:
 Flughafen Hyderabad (ICAO-Code), Indien

Siehe auch:
 Voos
 Foohs

Abkürzung